Wilhelm Pieck hießen die folgenden Schulschiffe:

 Greif (Schiff, 1951), Segelschulschiff der Gesellschaft für Sport und Technik der DDR
 Wilhelm Pieck (S61), Motorschulschiff der Volksmarine der DDR